Змагання з плавання на дистанції 50 метрів батерфляєм серед чоловіків на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2021 відбулися 20 (попередні запливи і півфінали) та 21 (фінал).

Рекорди

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки 

50 метрів батерфляєм (чоловіки)